Die restado UG (haftungsbeschränkt) betreibt einen Online-Marktplatz für die Wiederverwendung von Baustoff im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Schweiz, Österreich). Es handelt sich um die erste Plattform im Bereich der Kreislaufwirtschaft und Urban Mining in der Baubranche.

Geschichte 
Das Unternehmen entstand aus der Erkenntnis, dass die Baubranche für 60 % des Abfalls verantwortlich ist, da in Deutschland im Bauprozess jedes Jahr ca. 130 Millionen Tonnen Baumaterial entsorgt werden, obwohl diese wiederverwendet werden können. Um dieses Problem zu lösen, wurde der Online-Marktplatz initiiert um eine Wiederverwendung von Baustoffen nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.

Der Marktplatz wurde u. a. als eines der 100 besten ConTech-Startups ausgezeichnet, war Finalist im Green Alley Award , dem größten europäischen Wettbewerb für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft und ist Gewinner im norwegischen Katapult Accelerator Program.

Auch wird das Startup in einschlägigen wissenschaftlichen Publikationen, auf Best-Practice Plattformen der EU und Vereinten Nationen sowie überregionalen Fachzeitschriften sowie Fernsehen als Vorreiter benannt.

Geschäftsprozess 
Kunden werden in Verkäufer und Käufer unterteilt. Die Verkäufer können Baustoffe aus einem Abbruchprojekt oder Überstellung einstellen und Käufer können diese direkt kaufen. Die Kommunikation zwischen Verkäufer und Käufer wird dabei mittels eines Kontaktformulars initiiert.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Internetunternehmen
Handelsunternehmen (Stuttgart)
Gegründet 2015
Baustoffhändler